Fabre je priimek več znanih oseb:

 Émile Fabre (1869—1955), francoski dramaturg
 Jean Henri Fabre (1823—1915), francoski entomolog 
 Pascal Fabre (*1960), francoski dirkač Formule 1 
 Robert Fabre (1915—2006), francoski politik
 Saturnin Febre (1884—1961), francoski igralec